Риздвяны — название населённых пунктов на Украине:

 Риздвяны — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Риздвяны — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.